Phillips & Drew Kings - серія шахових турнірів, що відбулись в Лондоні (Велика Британія) в 1980, 1982 і 1984 роках. Спонсорами турніру були брокерська фірма Phillips & Drew та Рада Великого Лондона (GLC). Ці турніри були одними з найсильніших за весь час у Лондоні. 14 гравців грали в одне коло протягом 13 раундів. Проходили вони в Каунті-Хол, місці зібрання GLC. Четвертий турнір, GLC Chess Challenge, відбувся 1986 року в іншому місці й з іншими спонсорами, але в тому самому форматі.

Всі турніри 'Kings' мали категорію 13 або 14 і були серед найсильніших у світі на той момент. Паралельно до кожного з них проводився круговий турнір нижчої категорії (3-5) під назвою 'Knights'.

Турнір 1980 року 
Перший турнір, 1980 року, пройходив від 10 до 25 квітня. Учасники: Волтер Браун, Ян Тімман, Флорін Георгіу, Ульф Андерссон, Віктор Корчной, Любомир Любоєвич, Бент Ларсен, Геннадій Сосонко, Тоні Майлз, Найджел Шорт, Джонатан Спілмен, Д'юла Сакс, Майкл Стін, Джон Нанн.

Результати:

Турнір 1982 року 
Турнір 1982 року відбувався від 15 до 30 квітня. Учасниками були (в порядку зменшення рейтингу): Анатолій Карпов, Ян Тімман, Лайош Портіш, Борис Спаський, Ульф Андерссон, Любомир Любоєвич, Джон Нанн, Ларрі Крістіансен, Тоні Майлз, Яссер Сейраван, Джонатан Спілмен, Юхим Геллер, Джонатан Местел, Найджел Шорт.

Результати:

Турнір 1984 року 
Турнір 1984 року мав 14-ту категорію. Це був перший турнір у Великій Британії, всі учасники якого мали титул гросмейстера. Він пройшов з 26 квітня по 11 травня. Учасниками були: Анатолій Карпов, Маррі Чандлер, Лев Полугаєвський, Ян Тімман, Золтан Ріблі, Яссер Сейраван, Віктор Корчной, Рафаель Ваганян, Ульф Андерссон, Тоні Майлз, Джон Спілмен, Джонатан Местел, Джон Нанн та Еугеніо Торре.

Результати:

Турнір 1986 року 
Турнір 1986 проходив без допомоги Phillips and Drew, й мав назву  GLC Chess Challenge. Це був останній турнір у серії, оскільки саму GLC скасували того самого року. Він проходив у Great Eastern Hotel з 11 до 17 березня. Учасниками були: Гленн Флір, Маррі Чандлер, Найджел Шорт, Джон Нанн, Золтан Ріблі, Лев Полугаєвський, Лайош Портіш, Борис Спаський, Джон Спілмен, Рафаел Ваганян, Бент Ларсен, Джеймс Пласкетт, Максим Длугі і Джонатан Местел.

РезультатиРезультати на сайті 365chess.com : 

Турнір завершився однією з найбільших сенсацій в історії шахів. Карпова в останню хвилину замінили на Фліра, який був міжнародним майстром з Лестера, і ніхто не очікував, що він покаже настільки високий результат серед такого сузір'я гравців.

Примітки

Джерела і посилання 
 London 1980 Phillips and Drew Kings Chess Tournament (Hartson and Reuben, 1981)
 Phillips & Drew Kings Chess Tournament 1982 
 Phillips & Drew Kings Chess Tournament 1984 
 GLC Chess Challenge of 1986 

1980 у шахах
1982 у шахах
1984 у шахах
1986 у шахах
Шахові змагання у Європі